Малашевич — фамилия. Представители:

 Малашевич, Александр Николаевич (род. 1977) — белорусский легкоатлет, метатель диска.
 Малашевич, Евгений Сергеевич (род. 2002) — белорусский футболист, полузащитник.
 Малашевич, Иван Алексеевич — военный и политический деятель 1-й половины XVIII века.